Thate ist der Name von

 Albert Thate (1903–1982), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Dozent
 Carole Thate (* 1971), ehemalige niederländische Feldhockeyspielerin
 Fritz Thate (1889–1968) deutscher Maler, Landschaftsmaler, Postkartenmaler
 Heinz Thate (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Hilmar Thate (1931–2016), deutscher Schauspieler
 Karoline Otto-Thate (* 1822 oder 1826; † 1897), deutsche Theaterschauspielerin